Това е списък на страните по урбанизация. Има две мерки за изчисляване на степента на урбанизация на населението. Първото – градско население (%), описва процента от общото население, живеещо в градовете. Второто – урбанизационен индекс (%), описва очакваната средна стойност на промяна на пропорцията на градското население през дадения период от време.

Данните са взети от CIA World Factbook.

Вижте също 
 United Nations World Urbanization Prospects, the 2009 Revision, Web Site of the United Nations Population Division
 Урбанизацията в България

Източници 

Демографски сравнения на страните